Михаил Гришко:
 Гришко, Михаил Васильевич (1936—2005) — советский и украинский политический и общественный деятель.
 Гришко, Михаил Иванович (род. 1945) — заместитель Генерального конструктора АО ВПК «НПО машиностроения» по космической тематике, лауреат Премии Правительства России.
 Гришко, Михаил Степанович (1901—1973) — оперный певец (драматический баритон), народный артист СССР.